Die Football League Championship 2007/08 war die vierte Spielzeit der englischen Football League Championship und zugleich die 16. Saison der höchsten Spielklasse der Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie startete am 11. August 2007 und endete am 24. Mai 2008.

Die Meisterschaft gewannen die West Bromwich Albion, die sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier-League-Saison 2008/09 sicherten. Hinter Vizemeister und Mitaufsteiger Stoke City sicherte sich der Drittplatzierte Hull City nach erfolgreichen Play-off-Siegen gegen den FC Watford und Bristol City den Aufstieg in die Premier League. In die Football League One absteigen mussten Leicester City, Scunthorpe United und Colchester United.

Vereine

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 England 2007-08 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2007/08
Fußballsaison 2007/08